

Palmarès 
Giochi olimpici
Londra 1948: argento nei pesi medi.

Altri progetti

Collegamenti esterni